New York može značiti:
 New York City, New York, grad u SAD-u
 New York (savezna država), savezna država SAD-a

Ostalo
 New York, New York (1977.), mjuzikl iz 1977. godine